Polska dywizja pancerna:
 2 Warszawska Dywizja Pancerna
Francuska dywizja pancerna:
 2 Dywizja Pancerna
Niemieckie dywizje pancerne:
 2 Dywizja Pancerna (niemiecka)
 2 Dywizja Pancerna SS Das Reich